Csehország
 Bukovec, község a Domažlicei járásban
 Bukovec, község a Frýdek-místeki járásban
 Horvátország
 Bükkösd (horvátul Bukovec), település a Muraköz megyében
 Románia
 Bukovec, falu Temes megyében
 Szlovákia
 Berencsbukóc (szlovákul Bukovec), község a Trencséni kerületben, a Miavai járásban
 Idabukóc (szlovákul Bukovec), település a Kassai kerület Kassa-vidéki járásában
 Bikkes (szlovákul Bukovec), Alsósztregova településrésze a Besztercebányai kerület Nagykürtösi járásában
 Bukóc (szlovákul: Pohronský Bukovec), község a Besztercebányai kerületben, a Besztercebányai járásban